Die Divizia A 1948/49 war die zwölfte Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 21. August 1948 und endete am 13. Juli 1949.

Meister wurde ICO Oradea.

Modus 
Vor Saisonbeginn reduzierte sich die Anzahl der Mannschaften von 16 auf 14. Diese spielten an 26 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die vier letztplatzierten Mannschaften stiegen in die Divizia B ab, während es nur zwei Aufsteiger gab, da die Liga für die folgende Saison auf 12 Mannschaften reduziert wurde. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied in dieser Spielzeit nicht der Torquotient, sondern der direkte Vergleich.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – ICO Oradea – Meister
 CSCA Bukarest – Pokalsieger

Absteiger in die Divizia B 
CFR Cluj, CSU Cluj, Metalochimic Bukarest, Gaz Metan Mediaș

Aufsteiger in die Divizia A 
Locomotiva Sibiu, Metalul Reșița

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1948/49 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1948/49
Liga-1-Saison